Europees kampioenschap softbal (mannen)
 Europees kampioenschap softbal (vrouwen)